Sampaio puede referirse a:

Santo
San Paio, que puede referirse a cualquiera de los santos que llevan el nombre de Pelayo, pero que suele referirse habitualmente a Pelayo mártir.

Apellido
 Jorge Sampaio, expresidente de la República Portuguesa.
 César Sampaio, exfutbolista brasileño.
 Wilton Sampaio, árbitro de fútbol brasileño.

Topónimo
 Sampaio, parroquia de Vigo, España.
 Sampaio, municipio del estado del Tocantins, Brasil.
 Sampaio, parroquia en el concelho de Vila Flor, Portugal.
 Sampaio, barrio en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.